BMM steht für:
 Atlas Blue, eine marokkanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Bensberger Mediations-Modell
 Bergische Motorsport Meisterschaft
 Berliner Mannschaftsmeisterschaft
 Berliner Medizinhistorisches Museum
 Betriebliches Mobilitätsmanagement
 Bibliotheks- und Medienmanagement
 Biomolekulare Maschine
 Böhmisch-Mährische Maschinenfabrik, siehe ČKD
 Bundesbeschluss über Massnahmen gegen Missbräuche im Mietwesen, schweizerischer Erlasse von 1972, der bis 1990 in Kraft war
 Bundesministerium für Angelegenheiten des Marshallplanes
 Bundesverband Material-Management
 Business Motivation Model
 The Metropolitan Museum of Art Bulletin
 BMM-Zellen (bone marrow microenvironment), eine Mischung von Zelltypen aus dem Knochenmark von Mäusen

bmm steht für:
 Nord-Betsimisaraka (ISO-639-3-Code), Varietät von Malagasy (Sprache), einer der Amtssprachen auf Madagaskar

BMM